Bergstadt steht für:

 Bergstadt, Bergbausiedlung
 Bergstadt, Beiname von Landau an der Isar, Stadt in Bayern
 Die Bergstadt, Zeitschrift (1912–1931), gegründet von Paul Keller (Schriftsteller)

Orte:

 Bergstadt (Wermelskirchen), Stadtteil von Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bergstadt, Stadtteil von Bernburg (Saale). Sachsen-Anhalt
 Bergstadt, deutscher Name von Horní Město, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
 Bergstadt, früherer Name von Leschnitz, Stadt in der Woiwodschaft Opole, Polen
 Bergstadt (Kr. Jarotschin), früherer Name Żerków, Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Bergbaustadt, Siedlung für Bergwerkmitarbeiter